Case Gatto ima više značenja:
 Case Gatto, Parma
 Case Gatto, Treviso